Пасадена (Пасадина):

 «Пасадина» — американский телесериал 2001 года.

Топоним 
 Пасадина — город в штате Калифорния, США.
 Пасадина — город в штате Техас, США.

См. также 
 Пасадена 1932
 Пасадинская ратуша